Diez oder Díez steht für:
 Diez (Familienname) (Diéz, Díez), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Vaca Díez, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 eine Kurzform von Vornamen mit dem Bestandteil Diet-, siehe Diether und Dietfried

Diez ist der Name Orte:
 Diez, Stadt in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Diez, Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz
 Grafschaft Diez,  mittelalterliche Grafschaft

Siehe auch:
 Dietz
 Tietz
 DIZ